Şırnak, törökországi tartomány
 Şırnak, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Şırnak, az azonos nevű török tartomány székhelye